Municipio de Hicksville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hicksville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Hicksville (condado de Defiance, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Defiance.